Chthonia (von altgriechisch chtonios „der Erde zugehörig“) steht für:
 Chthonia (Fest), eine jährliche Feier zu Ehren der Demeter Chthonia
 eine Nebenbenennung der griechischen Insel Kreta

Chthonia (altgriechisch Χθονία) ist der Name folgender mythologischer Figuren:
 Chthonia (Tochter des Phoroneus), Schwester des Klymenos, mit dem sie der Demeter einen Tempel stiftet
 Chthonia (Tochter des Erechtheus), wird geopfert, um den Sieg ihrer Heimatstadt zu sichern
 Chthonia (Tochter des Alkyoneus), eine Tochter des Alkyoneus
 ein Beiname mehrerer griechischer Göttinnen, siehe Chthonische Götter

Siehe auch:
 Chthonismus (mythische Weltanschauung einer Erdmutter)